Жигач — фамилия. Известные носители:

 Жигач, Алексей Фомич (1912—2000) — химик-органик, профессор, дважды лауреат Государственной премии СССР (1949, 1967).
 Жигач, Кузьма Фомич (1906—1964) — химик, профессор, ректор МНИ — МИНХ и ГП им. И. М. Губкина.